Ons est un prénom féminin notamment porté par :
Ons Ben Messaoud (1988- ), judokate tunisienne ;
Ons Jabeur (1994- ), joueuse de tennis tunisienne ;
Ons Lajili (1999- ), triathlète tunisienne.

Prénom féminin